Lederapfel (lateinisch früher Malus corius genannt), regional auch Grauapfel, ist der Name einiger Apfelsorten mit ledriger Schale, insbesondere einiger Renetten wie z. B.:
 Kanadarenette
 Schöner aus Boskoop
 Tiroler Spitzlederer
 Zabergäurenette
 Parkers Pepping
 Graue Herbstrenette
 Graue Französische Renette
 Strauwalds neue Goldparmäne
 Königlicher Kurzstiel
Siehe auch: Liste von Apfelsorten